Ранчо Белтран има више значења:

 Ранчо Белтран, Колонија Камачо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Белтран (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Белтран (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Белтран (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику